Unitopia bezeichnet:

 Unitopia, eine australische Band
 UNItopia, das älteste deutschsprachige Multi User Dungeon
 Unitopia, eine hochschulpolitische Fachzeitung aus Berlin